Příjmení Protopopov nese více různých osobností:

 Alexandr Protopopov (1866–1918) – ruský politik, velkostatkář i průmyslník a poslední ministr vnitra Ruského impéria
 Dita Protopopová (* 1980) – česká psychiatrička a politička
 Oleg Protopopov (* 1932) – ruský krasobruslař
 Petr Protopopov – řidič ve firmě Agrofert, manžel Dity Protopopové
 Sergej Protopopov (1895–1976) – slovenský avantgardní fotograf a akademický malíř původem z Ruska.